Университет Гонконга (англ. The University of Hong Kong или HKU; кит. 香港大學) — старейшее высшее учебное заведение Гонконга, основанное в 1911 году в период зависимости Гонконга от Великобритании. Язык обучения — английский.

Согласно рейтингу британского журнала «Times Higher Education», Гонконгский университет занимает 4-е место в Азии и 30-е место в мире.
По данным на 2019—2020 гг., в университете обучается 14 435 человек, включая 3914 студентов бакалавриата, 5 748 магистрантов, 554 аспиранта-исследователя и 4 219 иностранных студентов.

История 

Университет берёт свои истоки от бывшего гонконгского Медицинского колледжа для китайцев, основанного Лондонским миссионерским обществом в 1887 году. Позже, он станет медицинским факультетом университета. Сам колледж примечателен тем, что был альма матер «отца нации» Сунь Ятсена.

Университет был основан в 1911 году. Тогдашний губернатор Гонконга, Фредерик Лугард, чувствовал необходимость создания университета в Гонконге также для того, чтобы конкурировать с другими державами, основывающими свои университеты в Китае, так Пруссия открыла в Шанхае университет Тунцзи.
Первоначально университет делал больший акцент на гуманитарные науки, хотя был открыт и медицинский факультет. Со временем были основаны инженерный факультет и факультет искусств. В декабре 1916 университет провёл своё первое собрание с 23 выпускниками и 5 почётными выпускниками. Начиная с второй половины 1920-х гг. большее внимание стало уделяться восточной культуре.
В 1941 году, во время Японского вторжения, здание университета получило повреждения, университет был закрыт до 1945 года.

После Второй мировой войны восстановлен и открыт вновь. В 1967 был основан факультет социальных наук, в 1969 — юридический факультет. Число студентов в 1961 возросло в 4 раза по сравнению с 1941.
В 2001 году был создан факультет экономики и бизнеса, десятый в университете. В Гонконгском университете обучается наибольшее в районе число студентов, всего около 10 % от общего числа студентов Гонконга.

Территория 
Главный кампус университета занимает территорию в 160 000 м² на Бонхам Роуд и Пок Фу Лам Роуд, на острове Гонконг. Это один из немногих оставшихся примеров британской колониальной архитектуры в Гонконге.
Медицинский факультет находится в 4,5 км к юго-западу от главного кампуса, в Южном округе. Кроме того, университет включает в себя сельскохозяйственный исследовательский центр в Новых территориях и институт морских наук на мысе д’Агилар на острове Гонконг.

Факультеты 
 Faculty of Architecture
 Faculty of Arts
 Faculty of Business and Economics
 Faculty of Dentistry
 Faculty of Education
 Faculty of Engineering
 Faculty of Law
 Li Ka Shing Faculty of Medicine
 Faculty of Science
 Faculty of Social Sciences

Ректоры университета 
 1912—1918 Сэр Чарльз Элиот
 1918—1921 Профессор Г. П. Джордан
 1921—1924 Сэр Уильям Браньейт
 1924—1937 Сэр Уильям Хорнелл
 1937—1949 Доктор Данкен Слосс
 1949—1964 Сэр Линдсей Тасмен Райд
 1964—1965 Доктор У. К. Дж. Ноулз
 1965 Профессор А. Джю С. Макфэдзин
 1965—1972 Доктор Кеннет Эрнест Робинсон
 1972—1986 Профессор Рейсон Ли-сунг Хуанг
 1986—1995 Профессор Ванг Гунву
 1996—2000 Профессор Патрик Йю-чунг Ченг
 2000—2002 Профессор Уильям Йен Рис Дэвис
 2002—2014 Профессор Лап-чи Цуй
 2014 — Профессор Петер Уильям Мэтисон

Примечания 

Университеты Гонконга